Il singolare del torneo di tennis Bochum Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hernán Gumy che ha battuto in finale Lars Koslowski 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Oliver Gross (primo turno)
 Sergio Cortés (primo turno)
 Nuno Marques (primo turno)
 Filip Dewulf (quarti di finale)

 João Cunha e Silva (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Gilad Bloom (primo turno)
 Thomas Gollwitzer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bochum Challenger 1994